J. J. Stevenson est un nom pouvant désigner:

 (1831-1908), architecte britannique
 (1841-1924), géologue américain

Voir aussi

Stevenson, J. J.